3 miejscowości w Polsce: 
 Wójtowo – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. lidzbarskim, w gminie Lubomino 
 Wójtowo – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. olsztyńskim, w gminie Barczewo 
 Wójtowo – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. olsztyńskim, w gminie Kolno